Le mot constructeur peut avoir plusieurs significations :
 En économie, un constructeur est une entreprise qui fabrique des produits finis tels que constructeur automobile, constructeur aéronautique, constructeur nautique, constructeur informatique ;
 En informatique, un constructeur est une règle de génération assurant la définition récursive d'un type.
 En informatique, un constructeur est un concept particulier de la programmation orientée objet.